Донга (департамент) — у Беніні
 Донга (річка) — ліва притока р. Кача, Крим